Русские дворянские роды иудейского исповедания — роды потомственных дворян Российской империи, изначально исповедовавших иудаизм на момент причисления к потомственному дворянству, или же перешедшие в иудейское исповедание в соответствии с нормами Галахи (через гиюр).

В связи с этим представляет интерес, что на надгробных памятниках некоторых представителей русского дворянства, похороненных вне кладбищ (в фамильных усыпальницах), можно обнаружить звезду Давида.

Приобретение дворянства 
В Российской империи лица иудейского вероисповедания имели возможность получения российского дворянства несколькими способами: пожалованием императора (в том числе и титулованного — обычно баронами); выслугой соответствующих чинов; получением российского ордена; подтверждением права пользования иностранным дворянством или дворянским титулом.

История русского дворянства иудейского исповедания 
В дальнейшем на протяжении XVI — 1-й половины XVIII веков имели место лишь единичные случаи пожалования дворянского достоинства иудеям в России, как правило, они были сопряжены с особыми заслугами жалуемых лиц перед монархами или иными исключительными обстоятельствами. При этом в абсолютном большинстве случаев жалованные лица вскоре после пожалования искренне или по необходимости переходили в православие.

Внесение в Дворянские родословные книги 
Лица иудейского исповедания, приобретшие дворянское достоинство, не вносились в Дворянские родословные книги. В случае попыток такие решения отклонялись Дворянскими депутатскими собраниями. В 1898 году на подобное действие ДДС была подана жалоба в Правительствующий Сенат. Тот решением от 17 декабря 1898 по делу Гринкруга разъяснил, что «на основании действующих узаконений для дворянских учреждений представляется обязательным исполнение просьбы еврея о причислении его к местному дворянству, если только он может доказать свои права на потомственное дворянство и отвечает формальным условиям для внесения его рода в родословную книгу данного дворянского общества».

Это решение привлекло большое внимание и вызвало серьёзное обсуждение в Высочайше утверждённом Особом совещании по делам дворянского сословия. Обсудив права евреев в Российской империи в общем, их права на дворянство и принципы дворянского общества, Комиссия под председательством егермейстера Сипягина пришла к заключению, что «интересы дворянского сословия и государства требовали бы включения в законы о состояниях правила о воспрещении лицам иудейского исповедания, приобревшим права потомственного дворянства, причисляться к составу местных дворянских обществ посредством внесения их в дворянские родословные книги».

Особое совещание, обсудив мнение комиссии, предложило вовсе отменить возможность для евреев получать дворянство по чинам и орденам, оставив им только возможность получения дворянского достоинства пожалованием императора. Предложение комиссии было вынесено на рассмотрение Государственного совета, где предложение вызвало разностороннее обсуждение и различные мнения.

Императором 23 мая 1900 было утверждено мнение большинства, что для евреев не будет изъятия по приобретению дворянства, то есть они могут и далее получать дворянство, как и все прочие лица. Но евреи, приобретшие права потомственного дворянства, больше не вносятся в губернские дворянские родословные книги.

Список родов русского дворянства иудейского исповедания 
 Гинцбурги — потомственное дворянство пожаловано по ордену Горацию Осиповичу (Евзелевичу) Гинцбургу.
 Гринкруги — офицер в отставке потомственное дворянство пожаловано по ордену св. Владимира 4 ст., пробовал внестись в ДРК Смоленской губернии. По этому делу состоялось решение Сената 1898 года о внесении евреев в родословные книги.
 Ефроны — потомственное дворянство пожаловано по чину Илье Абрамовичу Ефрону.
 Гаркави — потомственное дворянство пожаловано по ордену Аврааму Яковлевичу Гаркави.
 Каннегисеры — потомственное дворянство пожаловано по чину военному врачу Самуилу Каннегисеру в 1883 году.
 Поляковы — с 1885 года, потомственное дворянство пожаловано по чину Якову Соломоновичу Полякову.
 Юзефовичи — от Абрагама Езофовича, бывшего великим подскарбием Великого княжества Литовского при Сигизмунде I, и Михеля Езофовича, бывшего старшиной (обер-раввином) всех евреев Великого княжества Литовского.
 Эпштейны — потомственное дворянство пожаловано Леону Германовичу Эпштейну и Мечиславу Германовичу Эпштейну, основателям Варшавского учётного банка — одного из первых акционерных банков в Российской империи. Принимали активное участие в железнодорожном строительстве и финансировании промышленности.

Примечания

Литература 
 
 Манойленко А. С., Манойленко Ю. Е. Краткий биографический словарь лиц иудейского исповедания — дворян Российской империи (1871—1917). Справочное издание / Петербургский ин-т иудаики; Российский государственный исторический архив. — СПб., 2017. — 100 с.: ил. — (Труды по иудаике. Сер. «История и этнография». Вып. 13). — ISBN 978-5-905317
 Манойленко А. С., Манойленко Ю. Е. «Борьба за дворянство» лиц иудейского исповедания в Российской империи в XIX — начале XX в. // Вопросы истории. — 2017. — № 7. — С. 92-110.
 Манойленко А. С., Манойленко Ю. Е. «Дело Гринкруга» как переломный момент истории российского дворянства иудейского исповедания // Евреи Европы и Ближнего Востока: наследие и его ретрансляция. История, языки, литература, культура: Материалы Международной научной конференции памяти Э. Брамсон-Альпернене 23 апреля 2017 г. / Отв. ред. М. О. Мельцин; Петербургский ин-т иудаики.— СПб., 2017. — С. 99-108.
 Манойленко А. С., Манойленко Ю. Е. Иудейское дворянство Российской империи // Конфессиональные и этнические группы российских регионов в XIX—XXI вв.: Сборник научных трудов / Сост. и науч. ред. Ф. А. Селезнев, отв. ред. А. А. Сорокин. Вып. 3: Евреи и иудаизм в Российской империи и СССР. — М., 2021. — С. 25-32.
 Чулков Н. П. Русское дворянство еврейского происхождения // Вестник архивиста — , 2002. — № 4—5 (70—71). — С. 294—309.
 Хоруженко О. И. Дворянские дипломы XVIII века в России — : Наука, 1999.
 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. В 4 тт. — , 1908—14.
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — , 1892.
 Любимов С. В. Титулованные роды Российской империи: Опыт подробного перечисления всех титулованных российских дворянских фамилий, с указанием происхождения каждой фамилии, а также времени получения титула и утверждения в нём. — : ФАИР-ПРЕСС, 2004.

Дворянство России
История евреев Российской империи